Pronovost ist der Familienname folgender Personen:

 André Pronovost (André Joseph Armand Pronovost; * 1936), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Claude Pronovost (Joseph Georges Claude Pronovost; * 1935), kanadischer Eishockeytorwart
 Jean Pronovost (Jean Joseph Denis Pronovost; * 1945), kanadischer Eishockeyspieler
 Marcel Pronovost (Joseph René Marcel Pronovost; 1930–2015), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer